Xystrocerini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae, na qual compreende cerca de 66 espécies em apenas dois gêneros.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Xystrocerini (Blanchard, 1845)
 Gênero Xystrocera (Audinet-Serville, 1834)
 Gênero Xystroceroides (Leperme, 1948)

Referências

Cerambycinae
Xystrocerini